Daybreak (1918), een film van Albert Capellani
Daybreak (1931), een film van Jacques Feyder
Daybreak (1948), een film van Compton Bennett
Daybreak (1993), een film van Marcel Carné
Daybreak (2000), een film
Daybreak (2001), een televisiefilm
Daybreak (2012), televisieserie uit 2012
Daybreak (2019), televisieserie uit 2019
Daybreak (hoorspel), hoorspel van de BBC uit 2006
Daybreak (single) (1967), single van The Gloomys
Daybreak (album) (1968), album van The Gloomys